Il singolare del torneo di tennis Trabzon Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aleksandra Krunić che ha battuto in finale Stéphanie Foretz Gacon 1–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Dinah Pfizenmaier (quarti di finale)
  Maryna Zanevs'ka (quarti di finale)
  Tadeja Majerič (secondo turno)
  Kristýna Plíšková (quarti di finale)

  Nina Bratčikova (secondo turno)
  Ekaterina Byčkova (secondo turno)
  Magda Linette (primo turno)
  Aleksandra Krunić (Campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Trabzon Cup 2013